Donnersbach steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Donnersbach, ehemalige Gemeinde und Ortschaft von Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Donnersbachwald, ehemalige Gemeinde und Ortschaft von Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Irdning-Donnersbachtal, Gemeinde im Bezirk Liezen, Steiermark

Gewässer:
 Donnersbach (Enns), rechter Zufluss der Enns bei Falkenburg, Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark